Ozerki (metrostation) - station van de metro van Sint-Petersburg
 Ozerki (Belgorod) - dorp in de oblast Belgorod
 Ozerki (Kaloega) - dorp in de oblast Kaloega
 Ozerki (Kemerovo) - dorp in de oblast Kemerovo
 Ozerki (Kirov) - dorp in de oblast Kirov
 Ozerki (Koergan) - dorp in de oblast Koergan
 Ozerki (district Belovski) - dorp in de oblast Koersk
 Ozerki (district Fatezjski) - dorp in de oblast Koersk
 Ozerki (district Kastorenski) - dorp in de oblast Koersk
 Ozerki (district Oktjabrski) - dorp in de oblast Koersk
 Ozerki (district Pristenski) - choetor in de oblast Koersk
 Ozerki (district Sjtsjigrovski) - dorp in de oblast Koersk
 Ozerki (district Zjeleznogorski) - posjolok in de oblast Koersk
 Ozerki (Kostroma) - dorp in de oblast Kostroma
 Ozerki (Novosibirsk) - posjolok in de oblast Novosibirsk
 Ozerki (Perm) - dorp in de kraj Perm
 Ozerki (Rostov) - choetor in de oblast Rostov
 Ozerki (Stavropol) - posjolok in de oblast Stavropol
 Ozerki (Tjoemen) - posjolok in de oblast Tjoemen
 Ozerki (Vladimir) - dorp in de oblast Vladimir